Denkmäler nach Straßen geordnet: A | E | F | G | H | K | M | O | S | W

|}

Weblinks 

Höhenberg (Köln)
Baudenkmaler Koln Hohenberg